Николај Давиденко је освојио турнир. У финалу је победио Грега Руседског резултатом 3-6, 6-3, 7-5.

Носиоци 

  Марат Сафин (друго коло)
  Јоахим Јохансон (четвртфинале)
  Доминик Хрбати (полуфинале)
  Винс Спејдија (прво коло)

<li> Михаил Јужни (полуфинале)
<li> Томаш Бердих (прво коло)
<li> Филипо Воландри ''(друго коло)
<li>''' Николај Давиденко (победник)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2004.